

A

B

C

D 

Jernbanetransport i Danmark